Against All Authority peut désigner :
 Against All Authority, un groupe de ska punk de Miami ;
 Against All Authority, une équipe de jeux vidéo.